

Portugal

Freguesias 
 Valadares (Baião)
 Valadares (Monção)
 Valadares (São Pedro do Sul)
 Valadares (Vila Nova de Gaia)

Equipes de futebol 
 Valadares Gaia Futebol Clube

Brasil 
 Benedito Valadares, político de Minas Gerais
 Governador Valadares, município em Minas Gerais cujo nome referencia o político supracitado
 Valadares Filho, político de Sergipe

Ver também 

Desambiguações de topônimos